Blackberry ( für Brombeere) steht für:
 Blackberry, ein Smartphone
 Blackberry (Unternehmen), kanadischer Smartphone-Hersteller
 BlackBerry (Film), kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 2023

Geographische Objekte:
 Blackberry Lake, Begriffsklärung
 Blackberry Township, Begriffsklärung
 Blackberry Island, Begriffsklärung

Siehe auch: